Binzwangen ist der Name folgender Orte:

 Binzwangen (Colmberg), Ortsteil des Marktes Colmberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Binzwangen (Ertingen), Ortsteil der Gemeinde Ertingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Binzwangen (Salem), Ortsteil der Gemeinde Salem, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Binswangen (Begriffsklärung)